Çankırı ou Chanquere é uma província () do centro-norte da Turquia, situada na região (bölge) da Anatólia Central (em turco: İç Anadolu Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).

Economia 
A província tem como base a atividade agrícola, sendo a produção de milho, feijão, trigo e tomate suas principais culturas comercializadas para outras regiões da Turquia.

Províncias da Turquia
Províncias da Região da Anatólia Central